Physella integra är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Physella integra ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Blåssnäckor
integra